Fernando Maria Andrea Alfonso Marcus, Príncipe das Duas Sicílias, Duque de Castro (28 de Maio de 1926 – 20 de Março de 2008) foi um pretende à liderança da Casa de Bourbon-Duas Sicílias.

Biografia 
Fernando nasceu em Podzamcze, filho do Príncipe Ranieri, Duque de Castro e da Condessa Maria Carolina Zamoyska (1896-1968). Seus pais eram primos em primeiro grau e avós eram irmãs. Seus avôs paternos também eram primos de primeiro grau. Ele viveu a maior parte de sua vida na França e foi o primeiro membro das Família Real das Duas Sicílias a servir nas Forças Armadas Francesas.

Fernando sucedeu a chefia da Casa das Duas Sicílias com a morte de seu pai, em 1973, tendo realizado as funções associadas à liderança da família, a partir de 1966. Ele foi Grão-Mestre do Sagrada Ordem Militar Constantiniana de São Jorge e da Ordem Real de Francisco I. Ele foi decorado com vários ordens dinásticas e de estado.

Fernando morreu na França, em 20 de Março de 2008.

Casamento e filhos 
Fernando casou-se em Giez , em 23 de julho de 1949, com Chantal de Chevron-Villette (1925-2005), e eles tiveram três filhos.

 Princesa Beatriz Maria Luisa Carolina Francisca das Duas Sicílias (16 de junho de 1950, Saint-Raphaël), casou-se com o Príncipe Carlos Napoleão , em 19 de dezembro de 1978, em Paris; e se divorciaram em 1989.
 A princesa Carolina Maria Constância Napoleão (24 de outubro de 1980), casou-se com Eric Alain Marie Quérénet-Onfroy de Bréville (28 de junho de 1971), filho de Francisco Quérénet-Onfroy de Bréville e sua esposa Christiane Vicente de Vaugelas, em 27 de setembro de 2009, no Castellabate nel Cilento, Itália.
 Elvira Quérénet-Onfroy de Breville (8 de agosto de 2010).
 Augustin Quérénet-Onfroy de Breville (12 de fevereiro de 2013).
 Príncipe Jean-Christophe Napoléon (11 de julho de 1986).
 Princesa Ana Maria Carolina Carmen das Duas Sicílias (24 de abril de 1957, Saint-Raphaël), casou-se com Jacques Cochim, em 9 de setembro de 1977, em Roquebrunne-sur-Argens.
 Nicolas Cochin (21 de janeiro de 1979).
 Doroteu Cochin (em 10 de junho de 1985).
 Príncipe Carlos Maria Bernardo Gennaro das Duas Sicílias, Duque de Castro (24 de fevereiro de 1963, em Saint-Raphaël), casado Camilla Crociani, em 31 de outubro de 1998, em Monte Carlo.
 Princesa Maria Carolina das Duas Sicílias (23 de junho de 2003);
 Princesa Maria Chiara das Duas Sicílias (1 de janeiro de 2005).

Honras 

  Ordem Soberana e Militar de Malta: Cavaleiro Oficial de Justiça da Grande Cruz da Obediência da Soberana Ordem Militar de Malta, 2ª Classe

Ascendência

Referências

Ligações externas 

 Casa real de Bourbon-Duas Sicílias
Nascidos em 1926
Mortos em 2008
Duques de Castro
Franceses de ascendência polonesa
Casa de Bourbon-Duas Sicílias
!Predefinição Webarchive wayback links